Enrico Oldoini – sceneggiatore e regista italiano
 Filippo Oldoini – politico e diplomatico italiano
 Massimiliano Oldoini – allenatore di pallacanestro italiano
 Virginia Oldoini – nobildonna italiana